Swordfish signifie « espadon » en anglais. Le terme peut faire référence à :

 Swordfish, une méthode utilisée dans la résolution des Sudoku ;
 Swordfish, un avion torpilleur britannique de la Seconde Guerre mondiale, biplan entoilé, monomoteur, à train fixe et triplace fabriqué par Fairey ;
 Swordfishtrombones, un album de Tom Waits sorti en 1983 ;
 Swordfish, le titre original du film Opération Espadon ;
 Swordfish, le vaisseau spatial interstellaire figurant dans le jeu vidéo Cyber Knight (1990).

Homonymie de titre